Мараната има више значења:

 Мараната, Клуб Кампестре (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мараната (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мараната (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мараната (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику